Reichmannsdorf bezeichnet
 Reichmannsdorf (Saalfeld), Ortsteil der Stadt Saalfeld/Saale im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Reichmannsdorf (Schlüsselfeld), Ortsteil der Stadt Schlüsselfeld, Landkreis Bamberg, Bayern